The Turn of the Screw ist der Originaltitel folgender Werke:
 The Turn of the Screw, Novelle von Henry James (1898)
 The Turn of the Screw (Oper), Kammeroper von Benjamin Britten (1954)
 The Turn of the Screw (1959), britischer Fernsehfilm von Peter Morley (1959)
 Dem Bösen widerstehen, US-amerikanischer Fernsehfilm von Dan Curtis (1974)
 The Turn of the Screw (1982), deutsch-tschechoslowakiescher Fernsehfilm von Petr Weigl (1982)
 Obsession (1992), britisch-französischer Spielfilm von Rusty Lemorande (1992)
 Schloss des Schreckens (2009), britischer Fernsehfilm von Tim Fywell (2009)

Siehe auch:
 The Turn of the Screw#Adaptionen, für weitere Adaptionen unter abweichenden Titeln